Японские Три Неядерных Принципа или  — это парламентская резолюция (так и не ставшая законом), которыми руководствуется  с момента вступления принципов в силу в конце 1960-х годов, и которые отражают общие настроения общества и национальной политики с конца Второй мировой войны. Принципы заключаются в том, что Япония отказывается от владения, производства, а также запрещает ввоз ядерного оружия на японскую территорию. Принципы были изложены премьер-министром Эйсаку Сато во время выступления в Палате представителей в 1967 году на фоне переговоров по поводу возвращения США Окинавы Японии. Парламент официально утвердил принципы в 1971 году.

Обзор 
В 1960-х годах Сато высказывался против того, что Японии нужно ядерное оружие, чтобы соответствовать уровню вооружения Китая. Был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, положивший конец ядерным амбициям Японии.

После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японское общественное мнение было решительно настроено против присутствия ядерного оружия на японской земле или даже в японских водах. Во время первого срока Эйсаку Сато на посту премьер-министра именно это стало главным препятствием для его предвыборного обещания положить конец оккупации Окинавы США и вернуть остров под контроль Японии. Считалось, что американские военные хранят ядерное оружие на острове, хотя это никак не было ни подтверждено ни опровергнуто, и Сато столкнулся с противодействием возвращению острова, обусловленного присутствием ядерного оружия на этой территории. В качестве компромисса с США Япония при Сато подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в обмен на безъядерную, контролируемую Японией Окинаву.

В годы, предшествовавшие этому соглашению, Сато был вынужден уверить США в том, что его администрация не поддержит программу по ядерному вооружению. Именно с этой целью он представил «Три неядерных принципа» в своем обращении к парламенту от 11 декабря 1967 года. (Фактически, принципы непроизводства, неимения и невведения были заявлены Генеральным директором Агентства обороны Канэсити Масудой в мае того года). Сато, однако, беспокоился, что эти принципы могут создать слишком большие ограничения для защиты Японии. Чтобы уменьшить их ограничительное влияние на вооруженные силы, в своей речи в феврале следующего года он поместил принципы в более широкие рамки своей ядерной политики четырёх столпов . Столпами были:

 Содействовать мирному использованию ядерной энергии.
 Работать в направлении глобального ядерного разоружения.
 Полагаться на ядерную стратегию, предложенную США.
 Поддерживать три неядерных принципа.

Четвёртый столп сделал возможным изменение политики в будущем, призвав Японию соблюдать принципы «в условиях, когда национальная безопасность Японии гарантируется тремя другими политиками».

Парламент «пропустил» резолюцию, формально приняв принципы в 1971 году, хотя они не были приняты в качестве закона. Эйсаку Сато был награждён Нобелевской премией мира в 1974 году, в значительной степени за его работу по вступлению Японии в Договор о нераспространении ядерного оружия. В своей Нобелевской лекции (в седьмую годовщину своего первоначального заявления в Сейме) Сато повторил и объяснил Три неядерных принципа и выразил надежду и уверенность в том, что будущие правительства также примут их.

Каждый премьер-министр Японии со времен Сато публично подтверждал три неядерных принципа.

См. также 
 Японская программа ядерного оружия

Примечания

Ссылки 
 Нобелевская лекция Эйсаку Сато, 11 декабря 1974 года.
 «Неядерные принципы должны быть пересмотрены» . Мирные новости Чугоку Симбун, 2 июня 2002 г.
 Кэмпбелл, Курт М. и Сунохара, Цуёси (2004). «Япония: мыслить немыслимо». Ядерный переломный момент: почему государства пересматривают свой ядерный выбор Ch. 9: 218—253. 
 Выступление премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми на Мемориальной службе Хиросимы, 6 августа 2005 года.

Ядерная стратегия